Iwan Charałampiew (; ur. 11 listopada 1946 w mieście Kiustendił) – bułgarski językoznawca, mediewista. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii języka bułgarskiego.

Studiował filologię bułgarską na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim im. Świętych Cyryla i Metodego. W 1999 r. został mianowany profesorem.

Publikacje 
Monografie 
 История на българския език. Увод, фонетика и морфология. Велико Търново, 1989, 292 с.
 Езикът и езиковата реформа на Евтимий Търновски. София: Наука и изкуство, 1990, 156 с.
 История на българския език. Велико Търново: Университетско издателство, 1992, 342 с.
 Строители на стария български книжовен език. Търновска книжовна школа. Велико Търново: Абагар, 1995, 101 с.
 Бъдещето на българския език от историческо гледище (Върху морфологичен материал). Велико Търново: Университетско издателство, библиотека „Филология“, 1997, кн. 7, 267 с.
 История на българския език. Велико Търново: Фабер, 1999, 384 с. (в съавторство с Дора Иванова-Мирчева).
 Бъдещето на българския език от историческо гледище, ІІ издание. Велико Търново: Фабер, 2000, 284 с.
 Историческа граматика на българския език. Велико Търново: Фабер, 2001, 243 с.
 По вековните пътеки на българския език. Избрани приноси. Велико Търново: Фабер, 2006, 558 с.
 Бъдещето на българския език от историческо гледище, ІІІ допълнено издание, Велико Търново: Фабер, 2006, 343 с.
 Записки по история на българския книжовен език до Възраждането. Велико Търново: Фабер, 2007, 128 с.

Podręczniki, pomoce dydaktyczne, słowniki
 История на българския език (Анотирани текстове, анализи и речник). Велико Търново, 1978, 143 с. (съавтор).
 Христоматия по история на българския език. София: Наука и изкуство, 1983, 317 с. (съавтор).
 Избрани тестове за проверка по езикова култура. Велико Търново, 1997 (в съавторство с К. Цанков). Второ издание – 1998.
 Малък етимологичен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1998, 133 с.

Przypisy 

Bułgarscy językoznawcy
Mediewiści
Urodzeni w 1946
Absolwenci Uniwersytetu Wielkotyrnowskiego
Ludzie urodzeni w Kiustendile